Biclavigera är ett släkte av fjärilar. Biclavigera ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Biclavigera